Brown Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brown Knoll (Arizona)
 Brown Knoll (Nevada)
 Brown Knoll (Iron County, Utah)
 Brown Knoll (Millard County, Utah)